Taparuba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Taparuba (ort), Minas Gerais, 
 Taparuba (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar